Ана Сесилија има више значења:

 Ана Сесилија (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ана Сесилија (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику